Розді́льна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Роздільна вулиця — вулиця у Дніпропетровську.
 Роздільна вулиця — вулиця у Києві.
 Роздільна вулиця — вулиця у Кропивницькому.
 Роздільна вулиця — вулиця у Кременчуці.

Роздільна вулиця — вулиця у Краснодарі.
 Роздільна вулиця — вулиця у Москві.
 Роздільна вулиця — вулиця у Ростові-на-Дону.
 Роздільна вулиця — вулиця у Санкт-Петербурзі.

Вулиці